La Dynastie Vijaya est la première dynastie cingalaise connue à avoir dirigé l'île du Sri Lanka.

La dynastie a connu 37 monarques, et a dirigé le pays sur une période de 609 ans, dont seulement 80 années l'étaient sous occupation ou usurpation. La dynastie prit fin lorsque le roi Vasabha de la dynastie Lambakanna pris le pouvoir en .

Origine 

En , le Prince Vijaya arriva au Sri Lanka, après avoir été banni de son pays natal, l'Inde. Il réussit à soumettre les divers clans du Sri Lanka, puis s'est proclamé roi. Depuis, sa descendance a établi plusieurs royaumes sur l'île.

Règnes

Royaume de Tambapanni 

Le Royaume de Tambapanni a été fondé par le Prince Vijaya et ses 700 soldats après être arrivé sur l'ile près de la ville de Mannar.
Vijaya proclama Tambapanni sa capitale, et rapidement, l'intégralité de lîle appartenait au royaume.

Royaume d'Upatissa Nuwara 

Vers la fin de son règne, le Prince Vijaya a eu du mal à trouver un successeur et a envoyé une lettre à ses ancêtres de la mythologie bouddhiste, , dans le but d'inviter Sumitta pour prendre le trône de Tambapanni. Malheureusement, Vijaya mourra avant que la lettre arrive à destination.
Le chef du gouvernement, Upatissa, décida de devenir roi régent pendant que la situation se clarifie. Pendant sa seule année de règne, il déplaça la capitale à Upatissa Nuwara, d'où la fondation du nouveau royaume.

Quand la lettre de Vijaya arriva à Sumitta, celui-ci avait déjà hérité du throne de son père, il envoya donc son fils Panduvasdeva devenir le nouveau Roi d'Upatissa Nuwara.

Royaume d'Anuradhapura 

En , le roi Pandukabhaya fit d'Anuradhapura sa nouvelle capitale, et développa une ville prospère. Le nom Anuradhapura vient du nom du ministre qui a fondé le village, et de celui du grand-père du roi Pandukabhaya.

Anuradhapura était la capitale où tous les autres monarques de la dynastie régnèrent.

Généalogie 

Cet arbre généalogique provient de l'un des 4 livres majeurs du Bouddhisme, le Mahavamsa.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des souverains de Ceylan

Liens externes 
 Arbre généalogique

Roi du Sri Lanka
Histoire du Sri Lanka